zügellos ist ein deutsches Adjektiv.

Adjektive ähnlicher Bedeutung – sie werden manchmal synonym verwendet – sind:

ungezügelt, ausgelassen, unbeherrscht, wild, leidenschaftlich, stürmisch, unbändig

Zügellosigkeit benennt Ähnliches wie die Begriffe
 Libertinage,
 Ausschweifung,
 Leidenschaftlichkeit
 Liederlichkeit,
 Maßlosigkeit,
 Tryphe – in der griechischen Antike

Zügellos kann folgende Werke bezeichnen:
 Zügellos (Film) – ein Film von 1958 (Originaltitel High Hell)
 Zügellos (Roman) – ein Kriminalroman von Dick Francis von 1996 (Originaltitel Wild Horses)
 Zügellos (Hörspiel) – ein darauf basierendes Hörspiel des MDR/SWR von 2002

Siehe auch:

 Laster